Der koptische Kalender, auch der alexandrinische Kalender genannt, ist ein Kalender, der von der koptisch-orthodoxen Kirche benutzt wird. Er basiert auf dem alten ägyptischen Kalender. Wie beim julianischen Kalender ist jedes vierte Jahr ein Schaltjahr. Jahresanfang ist der 29. oder 30. August des julianischen Kalenders; zurzeit (bis zum Jahr 2099 n. Chr.) ist dies der 11. bzw. 12. September nach dem gregorianischen Kalender. Das Jahr des koptischen Kalenders besteht aus zwölf Monaten zu je 30 Tagen und zusätzlich fünf (in Schaltjahren sechs) Einschub-Tagen am Jahresende, den so genannten Epagomenen. Die Jahreszählung beginnt mit dem Jahr 284 n. Chr.

Ursprünge 
Der koptische Kalender geht auf den alten ägyptischen Kalender zurück. Er zählt damit zu den ältesten (nach Reformen) noch in Gebrauch befindlichen Kalendersystemen der Welt.

Jahreszählung 

Die Jahreszählung des koptischen Kalenders folgt der Ära Diokletians, auch Diokletianische Ära oder Diokletianische Zeitrechnung. Ihre Epoche ist der 29. August 284 n. Chr. im Jahr der Thronbesteigung des römischen Kaisers Diokletian, welche am 20. November 284 erfolgte. Der 12. September 2015 entspricht also dem 1. Tout 1732 A. M. (Anno Martyrum = im Jahre der Märtyrer). Unter Diokletian fanden die letzten Christenverfolgungen statt. Nach der freiwilligen Abdankung des Kaisers wurde die Zählung im Reich fortgesetzt, jedoch nach Einführung des Christentums als Staatsreligion nicht mehr nach ihm benannt, sondern nach seinen Opfern als Ära der Märtyrer. Im fünften bis siebten Jahrhundert n. Chr. wurde sie in den koptischen Kalender übernommen. Auch christlich-nubische Denkmäler und Urkunden sind nach dieser Zeitrechnung datiert.

Jahresbeginn 
Das koptische Jahr beginnt mit dem Fest Nairuz (), dem ersten Tag des Monats Thout. Das Datum entspricht im gregorianischen Kalender dem 11. September bzw., wenn das darauffolgende gregorianische Jahr ein Schaltjahr ist (zum Beispiel 2015), dem 12. September.

Schalttage 
Jedes vierte Jahr des koptischen Kalenders ist ein Schaltjahr, das erste Schaltjahr war das Jahr 3 A. M. (286/287 n. Chr.). So wie auch im julianischen Kalender gilt nicht die im gregorianischen Kalender gültige Zusatzregel, dreimal in 400 Jahren ein Schaltjahr auszulassen. Im julianischen Kalender fällt das koptische Neujahr immer auf den 29. August oder den 30. August vor einem Schaltjahr.

Der koptische Schalttag findet damit derzeit immer 171 Tage vor dem gregorianischen Schalttag statt (11. September 2007 / 29. Februar 2008). Innerhalb dieses alle vier Jahre wiederkehrenden Zeitraums verschieben sich die koptischen Monatsanfänge bezüglich des gregorianischen Kalenders um einen Tag.

Zum äthiopischen Kalender siehe unten.
In der koptischen Kirche wird derzeit erwogen, durch ein ausnahmsweises Gemeinjahr im Jahr 1815 A.M. (2098/99 n. Chr.), sowie später gemäß den gregorianischen Regeln, den koptischen Neujahrstag auch in Zukunft auf dem gregorianischen 11. bzw. 12. September beizubehalten.

Monatsnamen 
Die koptischen Monatsnamen und ihr Beginn von 1900 bis 2099 – die letzte Spalte gilt für den Zeitraum zwischen dem September vor einem (gregorianischen) Schaltjahr bis zum Februar eines Schaltjahres:

Verwandte Kalender 
Der äthiopische Kalender unterscheidet sich vom koptischen Kalender nur darin, dass er ihm 276 Jahre voraus ist. Der 1. Tout 1724 A.M. (12. September 2007) entspricht also dem 1. Mäskäräm 2000 . Diese Differenz rührt daher, weil die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche die Jahre ebenfalls ab Christi Geburt zählt. Anders als im Westen setzt sie diese jedoch gegen das Jahr 6 u. Z. an.

Berechnung des Wochentags 
Ermittlung des Sonntagsbuchstaben. Die Jahre, die mit * gekennzeichnet sind, sind Schaltjahre.

Bestimmung des Wochentags mit Hilfe des Sonntagsbuchstaben

Siehe auch 
 Liste der Kalendersysteme
 Julianischer Kalender
 Armenischer Kalender

Literatur 
 Wolfgang Kosack: Der koptische Heiligenkalender. Deutsch – Koptisch – Arabisch nach den besten Quellen neu bearbeitet und vollständig herausgegeben mit Index Sanctorum koptischer Heiliger, Index der Namen auf Koptisch, Koptische Patriarchenliste, Geografische Liste. C. Brunner, Berlin 2012, ISBN 978-3-9524018-4-2.

Weblinks 
 Eine Einführung in den Kalender (englisch)
 Umrechnung koptischer ↔ julianischer Kalender

Einzelnachweise 

Kalendersystem
Koptisch-orthodoxe Kirche
Christliche Zeitrechnung